

Атавди — озеро в Башкортостані, Абзеліловський район
 Атавди — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан